Beka peut désigner :

Une personne
 Sibert de Beka (1260-1333), carme d'origine hollandaise, théologien scolastique et auteur de textes fondamentaux pour la spiritualité de son Ordre.

Une entreprise ou société
 Beka, une entreprise allemande fondée en 1899 (Équipementier en ustensiles de cuisine ).

Un lieu
 Beka, une commune du Cameroun.